
Termin -{NPRA}- ima više značenja.

 NPR1
 Nacionalna naftna reserva–Aljaska ()